Маат
 Маат — самый высокий венерианский вулкан.
 Маат — древнеегипетская богиня истины, справедливости, закона и миропорядка, которая руководит звёздами, временами года, восходами и закатами солнца.
 Маат — голландская фамилия.
 Альберт Ян Маат (род. 1953) — голландский политик, член Европейского парламента.
 Мартин де Маат (1949—2001) — американский театральный преподаватель, продюсер и художественный руководитель театра в Чикаго.